Marc-Andrea Hüsler e Zdeněk Kolář erano i detentori del titolo, ma Hüsler ha deciso di non prendere parte a questa edizione. Kolář ha fatto coppia con Julien Cagnina. La coppia è stata sconfitta in finale da Raven Klaasen e Ruan Roelofse con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie 
Le prime teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Raven Klaasen /  Ruan Roelofse (campioni)
  Benjamin Bonzi /  Tristan Lamasine (quarti di finale, ritirati)

  Tejmuraz Gabašvili /  Mark Vervoort (semifinale)
  Peter Polansky /  Brayden Schnur (primo turno, ritirati)

Ranking protetto 

  Julien Cagnina /  Zdeněk Kolář (finalisti)

Wildcard 

  Robbie Arends /  Khololwam Montsi (quarti di finale)
  Devin Badenhorst /  Luc Koenig (primo turno)

  Vasilios Caripi /  Vaughn Hunter (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

PotchOpen II 2021